Chai Badan (în ) este un district (Amphoe) din provincia Lopburi, Thailanda, cu o populație de 90.224 de locuitori și o suprafață de 1.253,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 17 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 136 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Lopburi